Belgische frank, een munteenheid
 Starship (SpaceX), eerder bekend als Big Falcon Rocket
 Big Fucking Router, it-jargon voor een zware router
 Gebromeerde vlamvertrager, Engels: brominated flame retardant
 Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), een Duits keuringsinstituut
 Virgil I. Grissom Municipal Airport, een Amerikaanse luchthaven met IATA-code BFR